Aly Ryan (* 25. September 1995, eigentlich Alexandra Eigendorf) ist eine deutsche Popsängerin.

Leben 
Eigendorf ist die Tochter des Journalisten-Ehepaares Jörg und Katrin Eigendorf. Sie verbrachte die ersten Jahre ihres Lebens in Moskau und wuchs ab 1999 in Oberursel im Taunus auf. Im Alter von 16 Jahren ging sie als Gastschülerin nach Los Angeles, wo sie 2014 ihren High-School-Abschluss machte. Im Kindesalter lernte sie Gitarre und Klavier zu spielen und sang im Alter von vier Jahren im Kinderchor der Oberursel International School, später mit ihrem Vater in der Band "Mainkind".

Ihr Bruder verstarb im Alter von 17 Jahren an den Folgen einer schweren Behinderung.

Karriere 
Eigendorf sammelte ihre erste musikalische Erfahrung im Alter von elf Jahren in der „Academy of Stage Arts“ in Oberursel, wo sie ein Teilzeitausbildungsprogramm für Jugendliche absolvierte. Im Jahr 2010 wirkte sie bei der Kika-Sendung „Beste Stimme“ mit, wo sie den fünften Platz belegte. Ein Jahr später errang sie im Bereich Klassischer Gesang einen ersten Preis im Landeswettbewerb Jugend Musiziert in Hessen und einen dritten Preis beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert.

In Zusammenarbeit mit britischen Musikern legte sie sich den Künstlernamen „Charly Cole“ zu, unter dem sie mit Countrymusik durchstartete und ihr erstes Album „Gotcha“ veröffentlichte.

2015 kam sie in Los Angeles mit namhaften Songwritern wie Nick Turpin in Kontakt und legte sich den Künstlernamen „Aly Ryan“ zu. Ryan arbeitete mit Timbaland und Baby Face und veröffentlichte schließlich 2017 in den USA das Pop-Album „The Misfits“. Ihr Song „No Parachute“ wurde auf der Plattform Soundcloud zum zweitgrößten Popsong und erreichte in einigen Ländern die Spitze der Charts.

2018 folgt die Veröffentlichung von „Facetime“ mit dem Rapper YNW Melly.

Am 8. November 2018 wurde bekannt, dass sie bei Unser Lied für Israel, dem deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2019, teilnehmen wird. Am 22. Februar 2019 trat sie mit ihrem Song „Wear Your Love“ bei der Show an. Sie erreichte dort insgesamt den vierten Platz. Bei einem Teil der Jury, dem Eurovision-Panel, sogar den ersten.

Am 17. April 2020 erschien die Single Greedy aus ihrem Studioalbum Heroine, das am 29. Mai 2020 veröffentlicht wurde.

Diskografie

Singles

Als Charly Cole 
 Back in High School
 Pretty Little Secret
 Everybody’s Pretty When They’re 18
 February 29
 Sweetheart
 Bridges Down
 Sleep Tonight
 Our Song
 Trouble
 Gray
 Tug of War
 Someone like You

Als Aly Ryan 
 No Parachute
 Lonely Party
 The Lucky Ones
 Donate a Dollar
 Fans
 Be Alright
 Borrow Time
 Wear Your Love
 Slow and Easy
 Greedy
 99 Luftballons (Jazz-Vibes-Cover bei Scott Bradlee's Postmodern Jukebox)

Alben

Als Charly Cole 
 2016: Gotcha

Als Aly Ryan 
 2017: The Misfits
 2020: Heroine

Weblinks 
 Aly Ryan beim ESC-Vorentscheid 2019 mit ihrem Song „Wear Your Love“
 No Parachute (Official Music Video)

Einzelnachweise 

Pseudonym
Popsänger
Deutscher
Geboren 1995
Frau